Il toponimo Gurghiu può riferirsi a diversi luoghi geografici della Romania:

Monti Gurghiu, gruppo montuoso dei Carpazi
Gurghiu, fiume affluente del Mureş
Gurghiu, comune del distretto di Mureș